Mark Higgins può riferirsi a:

 Mark Higgins (1958–), calciatore inglese
 Mark Higgins (1971–), pilota automobilistico britannico